На заре туманной юности:

 «На заре туманной юности» — рассказ Владимира Соловьёва.
 «На заре туманной юности» — рассказ русского писателя Андрея Платонова.
 На заре туманной юности (пьеса) — пьеса Н. Я. Шестакова.
 На заре туманной юности (фильм, 1970) — советский фильм режиссёра Владимира Луговского по рассказу Андрея Платонова.
 На заре туманной юности (фильм, 1997) — российский фильм о жизни и творчестве русского поэта Алексея Кольцова.

Другие значения 
 «На заре туманной юности…» — первая строка стихотворения «Разлука» русского поэта Алексея Кольцова, а также — одноимённого романса композитора А. Гурилёва.